Hall County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Hall County (Georgia)
Hall County (Nebraska)
Hall County (Texas)